Vocke ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Vocke (1886–1944), deutscher Bildhauer
 Carolus Vocke (1899–1979), deutscher Maler, Grafiker und Restaurateur
 Enno Vocke (1925–2018), deutscher Bauingenieur
 Harald Vocke (1927–2007), deutscher Diplomat, Schriftsteller, Verleger und Journalist
 Heinrich Burghardt Vocke (1853–1913), Bürgermeister und Abgeordneter des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau 
 Jürgen Vocke (* 1943), Abgeordneter des Bayerischen Landtags (CSU)
 Wilhelm Vocke (1886–1973), deutscher Finanzfachmann, Mitglied im Direktorium der Deutschen Reichsbank, Präsident im Direktorium der Bank deutscher Länder, erster Präsident der Bundesbank 

Siehe auch:
 Focke
 Fokke